Green Islet kan syfta på följande platser:

Grenada 

 Green Island (ö i Grenada), Saint Patrick,

Hongkong 

 Nam Fung Chau, ö, 

Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar